Дзвони Лемківщини — фестиваль
 Дзвони Лемківщини — часопис